Cannella ima više značenja:
 Cannella, Ancona
 Cannella, Vibo Valentia